Corvin Mátyás (1443–1490) I. Mátyás néven magyar és cseh király
Corvin Mátyás (1504–1505), Corvin János utószülött fia, az előbbi unokája